Langensiepen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Langensiepen (* 1947), deutscher Autor.
 Friedrich Langensiepen (1897–1975), evangelischer Pfarrer und Mitglied des Rheinischen Bruderrates der Bekennenden Kirche
 Fritz Langensiepen (* 1942), deutscher Sprachwissenschaftler und Landeskundler des Rheinlands
 Katrin Langensiepen (* 1979), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
Weiters:

 Heimgartenverein Langensiepen, in Graz-Gösting, seit 1943 der Name des ältesten, 1907 gegründeten Schrebergartens der Steiermark